Хорген () — коммуна в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Цюрих.

Входит в состав округа Хорген. Население составляет 18 656 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 0133.

Ссылки 
 Официальная страница

Города кантона Цюрих
Коммуны кантона Цюрих